Антон Игнатов Радичев е български драматичен и филмов актьор.

Биография 
През 1974 г. завършва актьорско майсторство в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“.

През същата година става част от актьорския състав на Народния театър „Иван Вазов“. Играе и на сцената на Театър 199.

Прави запомнящи се роли в театъра, като постановката „Деца на слънцето” от Максим Горки, като „Суматоха” на Йордан Радичков, където играе Иван Гамаша, „Хъшове” с ролята на Хаджията, в „Чичовци”, „Двубой”, „Януари” и др. За ролята си на Петлето в „Опит за летене” Радичев получава престижната награда за актьорско майсторство на Шестия национален преглед на българската драма и театър през 1979 година.

Богатата кариера на Антон Радичев на театралната сцена се допълва с роли в постановки като „Вишнева градина”, „Сватбата на Фигаро”, „Галактика на поколенията”, „Краят на играта” и др.

Участвал е в над 40 игрални филма, сред които „Маневри на петия етаж“, „Оркестър без име“, „Под игото“, „Хотел Централ“, „Търг“, „Елегия“, „Щурец в ухото“.

Член на СБФД (1990).

Участник в предаването Клуб НЛО (1996 – 2004).

Радичев е записвал и много песни, някои от които за фестивала „Златният кос“.

През 2002 г. издава музикален албум, озаглавен „Къса ми се сърцето“. Текстовете на песните са написани от Живко Колев. През 2006 г. участва в дублирането на компютърно дигиталния филм на Дисни и Пиксар – „Колите“ като Док Хъдсън и Рамон.

През 2009 г. се кандидатира за депутат от партията ЛИДЕР в 23-ти избирателен район (София).

През 2011 участва в сериала на Нова телевизия „Етажна собственост“.

Телевизионен театър 
 „Диоген“ (1989) (Владимир Константинов)
 „Племенникът“ (1988) (Панчо Панчев)
 „Службогонци“ (1985) (от Иван Вазов, реж. Коста Наумов)
 „Безумният Журден“ (1982) (от Михаил Булгаков по мотиви на Молиер, реж. Магда Каменова) – учител 
 „Вестникар ли?“ (1982) (от Иван Вазов, реж. Асен Траянов) – Драган 
 „Жената и грешката“ (1982) (Яковос Камбанелис)
 „Търси се шмекер“ (1981) (Димитриос Псатас)
 „Паметник“ (1979) (Леонид Андреев)
 „Игра с диаманти“ (1979) (Е Мане), 2 части – Пантата
 „Страстната неделя“ (Павел Павлов) (1978) – Велко Джамджиев

Филмография 

КАТО ОЗВУЧАВАЩ АРТИСТ:

Източници

Външни препратки 
 Биография на Антон Радичев , movie.pop.bg
 
 Антон Радичев в КиноПоиск
 Антон Радичев в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Български озвучаващи актьори
Родени в София
Възпитаници на НАТФИЗ